Az 1987-es Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Döntős)
  Steffi Graf (Bajnok)
  Chris Evert (Elődöntős)
  Hana Mandlíková (Második kör)
  Helena Suková (Negyedik kör)
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyeddöntős)

  Lori McNeil (Első kör)
  Kathy Rinaldi (Harmadik kör)
  Catarina Lindqvist (Második kör)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Mary-Joe Fernandez (Második kör)
  Raffaella Reggi (Negyeddöntős)
  Sylvia Hanika (Negyedik kör)
  Melissa Gurney (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1